Hiroshima pode significar:
 Hiroshima, uma das 47 prefeituras do Japão.
 Hiroshima, capital da prefeitura homônima.
 Antigo nome da cidade Kitahiroshima , em Hokkaido.
 2247 Hiroshima , asteróide.

Desambiguação